Nachfolgend eine Auswahl von Artikeln über Friedhofskreuze:

 Friedhofskreuz (Deidesheim), Rheinland-Pfalz
 Friedhofskreuz und Kreuzwegstationen (Rölsdorf), Düren
 Friedhofskreuz (Jouarre), Frankreich
 Friedhofskreuz (Oberreifenberg), Hessen
 Friedhofshochkreuz (Nörvenich)

!
Kreuz (Bildhauerei)
Friedhofskreuz